Golke ist der Name von:

Personen
 André Golke (* 1964), deutscher Fußballer
 Artur Golke (1886–1938), KPD-Funktionär und Landtagsabgeordneter
 Elfriede Golke (1895–1961), KPD-Vorsitzende und Reichstagsabgeordnete
 Tim Golke (* 1982), deutscher Jurist und Politiker (Die Linke)

Gewässern
 Golke (Karstquelle), eine Quelle bei Bad Langensalza, Thüringen

Siehe auch:
 Gohlke